2 miejscowości w Estonii:
 Rammuka – wieś w prowincji Parnawa, w gminie Tõstamaa.
 Rammuka – wieś w prowincji Võru, w gminie Misso.